Auweiler steht für:

 Esch/Auweiler, Ortsteil von Köln

Namensträger
 Anika Auweiler (* 1980), deutsche Singer-Songwriterin
 Birgit Auweiler (* 1969), deutsche Sängerin